Czesław Olszewski ist der Name folgender Personen:

* Czesław Olszewski (Fotograf) (1894–1969), polnischer Fotograf 
 Czesław Olszewski (* 1961), litauischer Politiker, siehe Česlav Olševski